
Сансет-стрип — часть бульвара Сансет, расположенного в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США). Также может означать:

Фильмы 
 «Сансет-стрип» — США, 2000 (в русскоязычном прокате известен под названием «Секс, наркотики и Сансет Стрип»).
 «» — США, 2012.

Телесериалы 
 «» — американский телесериал (1958—1964).
 «Студия 60 на Сансет-Стрип» — американский телесериал (2006—2007).

Прочее 
 «» — песня (1987) Роджера Уотерса.

См. также 
 Сансет
 Стрип